Коулмен, Чарльз ():
  (ок. 1807—1874) — английский художник.
  (1840—1928) — американский художник.
  (1885—1951) — австралийско-американский киноактёр.
  (1901—1972) — американский кинорежиссёр.
  (1903—1974) — британский генерал.
  (1926—2005) — американский инженер-электроник.